Алаша () — село в Санджарадинском административно-территориальном округе Астаринского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от слов ала (большой) и шо (жизнь).

История 
Село Алаша в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Рудакенарудскому сельскому обществу Ленкоранского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Астара Ленкоранского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Санджарадинский сельсовет в Астаринском районе Азербайджанской ССР. На 1933 год в селе действовал колхоз «Кырмызы-Юлдыз».

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Алаша входило в Санджарадинский сельсовет Астаринского района Азербайджанской ССР.

После обретения независимости в 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Санджарадинского административно-территориального округа был учрежден Артупинский муниципалитет Астаринского района, куда и вошло село.

География 
Артупа расположена на берегу реки Астарачай.

Село находится в 2 км от центра АТО Санджаради, в 11 км от райцентра Астара и в 278 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Астара.

Село находится на высоте 8 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 491 человек, все — талыши, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занимается рисоводством, животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,7 °C. В селе средиземноморский климат.

Инфраструктура 
В селе расположены мечеть, средняя школа и библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Астаринского района